Чарниш Василь (1759-1822) - учасник Полтавського патріотичного гуртка кінця 18 - початку 19 століття. Масон.

Був предводителем дворянства Полтавщини. 

Збирач історичних документів.

Посилання 
 Владислав Смирнов, Олександр Руденко. АКАДЕМІК ТРЬОХ АКАДЕМІЙ ПОЛТАВЕЦЬ ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ МИТРОПОЛЬСЬКИЙ (1917-2008)// Рідний край. 2016. № 2 (35), с. 123-132. ISSN 2075-1222 

Українські громадські діячі
Українські масони
Персоналії за алфавітом